Kickapoo – popolo di nativi americani
Kickapoo – fiume degli Stati Uniti d'America
Kickapoo – lago del Texas

Località 
Stati Uniti
 Kickapoo – Illinois
 Kickapoo – Indiana
 Kickapoo – Kansas
 Kickapoo – Louisiana
 Kickapoo – contea di Kidder, Nord Dakota
 Kickapoo – contea di Mountrail, Nord Dakota
 Kickapoo – Oklahoma
 Kickapoo – Wisconsin